Варна може бити:
 Варна, град у Бугарској
 Варна (Шабац), насеље у Србији у општини Шабац
 Варна (Болцано), насеље у Италији у округу Болцано
 Варна (Фиренца), насеље у Италији у округу Фиренца